Duroc – stacja metra w Paryżu
 Geraud Duroc – francuski generał
 Duroc (rasa świń)